Mailáth Antal (1739–1804) győri kanonok
 Mailáth Antal (1801–1873) főkancellár, főrendiházitag, államminiszter